Эглинге́н () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Мазво. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Альткирш (округ Альткирш).

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии около 390 км на восток от Парижа, в 115 км южнее Страсбура и в 50 км южнее Кольмара.

Площадь коммуны — 3,72 км², население — 314 человек (2006) с тенденцией к росту: 363 человека (2012), плотность населения — 97,6 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 360 человек, а в 2012 году — 363 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 232 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 187 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности 80,6 %, в 1999 году — 73,5 %). Из 187 активных трудоспособных жителей работал 171 человек (86 мужчин и 85 женщин), 16 числились безработными (11 мужчин и 5 женщин). Среди 45 трудоспособных неактивных граждан 21 были учениками либо студентами, 23 — пенсионерами, а ещё 1 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 133 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 356 человек. При этом медиана доходов составила 22452,5 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки